Vallois (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Vallois (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia